Die Football League One 2008/09 war die fünfte Spielzeit der englischen Football League One, gleichzeitig die 17. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League und 82. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Leicester City und daneben stiegen das zweitplatzierte Peterborough United sowie nach Play-off-Erfolgen gegen die Milton Keynes Dons und den FC Millwall das sechstplatzierte Scunthorpe United in die Football League Championship auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2009/10 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Norwich City, FC Southampton und Charlton Athletic die Plätze ein. Aus der Football League One mussten Northampton Town, Crewe Alexandra, Cheltenham Town und Hereford United absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2009/10 der Viertligameister FC Brentford, die dahinter rangierenden Exeter City und Wycombe Wanderers sowie der Play-off-Sieger FC Gillingham die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Football League Championship

Torschützenliste

Weblinks 
 England Football League One 2008-09 (ESPN)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2008/09
Fußballsaison 2008/09